Hrîșîne (în ) este localitatea de reședință a comunei Hrîșîne din raionul Pervomaiske, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Hrîșîne era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de tătară crimeeană (%) și ucraineană (%).

Note 

Hriîsșiîne, Hriîsșiîne
Hriîsșiîne, Hriîsșiîne, Pervomaiske
Hriîsșiîne, Hriîsșiîne, Pervomaiske, Crimeea